Пра — річка в Росії, притока Оки
 Пра — річка в Західній Африці
 Пра-дю-Перигор Пра-дю-Періґор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Дордонь.
 Сен-Серен-де-Пра () — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Дордонь.
 Пра-де-Карлюкс (фр. Prats-de-Carlux) — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Дордонь.
 Пра-От-Блеон (фр. Prads-Haute-Bléone) — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу.
 Пра-сюр-Арлі (фр. Praz-sur-Arly) — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Верхня Савойя.

Див. також 
 Прат (значення)
 Прат () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор.